Cherven kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Tjerven (distrikt i Bulgarien, Plovdiv), Obsjtina Asenovgrad, 
 Tjerven (distrikt i Bulgarien, Ruse), Obsjtina Ivanovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar